Портесуэло () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Касереса